Montot ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Montot (Côte-d’Or) im Département Côte-d’Or
Montot (Haute-Saône) im Département Haute-Saône

mit Namenszusatz:
Montot-sur-Rognon im Département Haute-Marne